Le droit européen peut faire référence : 

 Au droit européen au sens strict, issu du Conseil de l'Europe, et notamment à la Convention européenne des droits de l'homme et à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme ;
 Au droit de l'Union (ou droit communautaire avant le Traité de Lisbonne), issu de l'Union européenne.

Sources

Bibliographie 
  J.-P. Marguénaud, « Inventaire raisonné des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme relatifs à l'environnement », RED env., -1998, ; observations sous l'arrêt de la CEDH, Oneryildiz c/ Turquie du , RED env., -2003, ; Y. Winisdoerffer, « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et l'environnement », RJE, -2003, .; Cath. Laurent, « Le droit à la vie et l'environnement », Droit de l'environnement, Victoires éd., , ,

Annexes

Articles connexes 
 Cour de justice de l'Union européenne
 Cour européenne des droits de l'homme
 Directive de l'Union européenne

Europe